Westler steht für:
Westler (Film)
Westler (Russland), politische intellektuelle Strömung des 19. Jahrhunderts
Urbane, politisch-publizistische Strömung im Ungarn der Zwischenkriegszeit